El Torneig de Gstaad 2013, oficialment conegut com a Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 de juliol de 2013 al Roy Emerson Arena de Gstaad, Suïssa.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013